Grüneiche bezeichnet:
 Steineiche, Pflanzenart aus der Familie der Buchengewächse
 Grüneiche, ein Ortsteil von Breslau (heute Wrocław)
 Grüneiche (Golzow), ein Ortsteil der Gemeinde Golzow (Mittelmark), Brandenburg
Siehe auch:
 Grüne Eiche